Lienenkämper ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Lienenkämper (* 1969), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Stefan Lienenkämper (* 1963), deutscher Komponist